

Codici 
 MXT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maintirano (Madagascar)

Informatica 
 Memory eXpansion Technology – tecnologia di gestione della memoria